

Postaci historyczne
 Osric z Deiry
 Osric z Sussexu
 Osric z Nortumbrii